|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Hansol Korea Open) van 2010 vond plaats van 20 tot en met 26 september 2010 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

In het enkelspel behaalde de als vijfde geplaatste Russin Alisa Klejbanova de tweede toernooizege uit haar carrière. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Tsjechische Klára Zakopalová in twee sets. Eerder dat jaar won Klejbanova ook al het WTA-toernooi van Kuala Lumpur.

In het dubbelspel won het ongeplaatste duo Julia Görges en Polona Hercog het toernooi. Ze versloegen in de finale het als vierde geplaatste duo Natalie Grandin en Vladimíra Uhlířová in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Klára Zakopalová
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Alisa Klejbanova
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 

 Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Alisa Klejbanova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Chang Kai-chen
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ksenija Pervak
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Chan Yung-jan
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Iveta Benešová
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Jekaterina Makarova
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3='''7
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Hsieh Su-wei
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08=

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Seoel 2010
Seoel